O Liga Regional (ou Insular) do Fogo de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 18, deze em Primeira Divisão e oito em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Académica do Fogo conqustou o 13o e título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica do Fogo
 Botafogo FC
 Cutelinho FC
 Juventude
 Grito Povo
 Nô Pintcha
 Spartak D'Aguadinha
 União de São Lourenço
 Valência
 Vulcânicos

Segunda Divisão
ABC de Patim
Baxada
Brasilim
Desportivo de Cova Figueira
Esperança FC - Achada Furna
Luzabril
Nova Era FC
Parque Real

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académica do Fogo.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Baxada
2a: Parque Real
4a: Desportivo de Cova Figueira

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhores vitórias:: 
Académica (Fogo) 8-1 Grito Povo (30 de novembro)
União São Lourenço 1-7 Académica Fogo (15 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)